Беро́ев () — осетинская фамилия; имеет женскую форму Бероева. Также может быть результатом русификации армянской фамилии .

Известные носители 
 Бероев, Борис Мацкоевич (1936—2020) — доктор наук, профессор,
 Бероев, Вадим Борисович (1937—1972) — советский актёр.
 Бероев, Егор Вадимович (род. 1977) — российский актёр, телеведущий.
 Бероев, Никита Лазаревич (настоящее имя: Мктрич Бероян; 1795—1872) — учёный ориенталист.